Out of Time:

 Out of Time — первый сингл с седьмого студийного альбома Think Tank британской альтернативной рок-группы Blur.
 Out of Time — седьмой студийный альбом американской альтернативной рок-группы R.E.M.
 Out of Time (песня The Rolling Stones)